Конкурс песни Евровидение 1959 — четвёртый конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 11 марта 1959 года во Дворце фестивалей города Канны (Франция). Победу одержала песня, представляющая Нидерланды «'n Beetje» («Немного») в исполнении Тедди Схолтен. Таким образом, Нидерланды стали первой страной, дважды выигравшей в конкурсе. Также, первым двукратным победителем Евровидения в качестве автора стал композитор Вилли ван Хемерт, сочинивший и песню, выигравшую в 1957 году.

Место проведения 

Ка́нны () — город на юге Франции. Является одним из наиболее популярных и известных курортов Лазурного Берега.

Местом проведения четвёртого конкурса песни стал Дворец фестивалей и конгрессов, построенный в 1949 году для проведения Каннского кинофестиваля.

Формат 
Начиная с этого конкурса, и до 1966 года, музыкальным экспертам было запрещено входить в состав национального жюри. Евровидение-1959 также стало единственным, в котором после оглашения результатов, на бис звучала не только песня победителя, но и песни, занявшие второе и третье места.

Участвующие страны 

В 1959 году конкурс решил пропустить Люксембург. Тем временем, Великобритания вернулась, заняв в конкурсе первое из рекордных 15 вторых мест. Количество участников возросло до 11 после дебюта Монако — самого маленького государства, когда-либо представленного на Евровидении. Дебют оказался неудачным, и княжество заняло последнее место. Победителем во второй раз стала песня от Нидерландов.

Вернувшиеся исполнители 
  Дания — Бирте Вильке (1957)
  Италия — Доменико Модуньо (1958)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  Франция — Франк Пурсель
   Дания — Кай Мортенсен
   Италия — Уильям Галассини
   Монако — Франк Пурсель
   Нидерланды — Дольф ван дер Линден
   ФРГ — Франк Пурсель
   Швеция — Франк Пурсель
   Швейцария — Франк Пурсель
   Австрия — Франк Пурсель
   Великобритания — Эрик Робинсон
   Бельгия — Франсис Бэй

Итоги конкурса

Голосование по странам

Трансляция

Глашатаи 

  Бельгия  — Берт Лейсен
  Великобритания — Пит Мюррей
  Австрия — Карл Брук
  Швейцария — Борис Акуадро
  Швеция — Роланд Эйворт
  ФРГ — Ганс-Йоахим Раушенбах
  Нидерланды — Сибе ван дер Зее
  Монако — ?
  Италия — Энзо Тортора
  Дания — Свенд Педерсен
  Франция — Марианн Лесен

Комментаторы 

  Австрия — Элена Герхард (ORF)
  Бельгия — Ник Баль (NIR), Пол Херреман (INR)
  Дания — Сейр Волмер-Сёренсен (Statsradiofonien TV)
  Франция — Клод Дарже (RTF)
  ФРГ — Элена Герхард (Deutsches Fernsehen)
  Италия — Ренато Тальяни (Programma Nazionale)
  Люксембург — Клод Дарже (Télé-Luxembourg)
  Монако — Клод Дарже (Télé Monte Carlo)
  Нидерланды — Пит те Нёйл (NTS)
  Швеция — Ян Габриэлсон (Sveriges Radio-TV. SR P1)
  Швейцария — Теодор Халлер (TV DRS), Джорджс Харди (TSR)
  Великобритания — Том Слоан (BBC Television Service), Пит Мюррей (BBC Light Programme)

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1959 год в музыке